Aarts ist der Familienname folgender Personen:

 A. Aarts, belgischer Bildhauer
 Franciscus Aarts (fl. 1697–1705), niederländischer Musiker und Komponist
 Harry Aarts (1930–2020), niederländischer Politiker
 Ivo Aarts (* 1993), niederländischer Poolbillardspieler
 Johan Joseph Aarts (1871–1934), niederländischer Künstler
 Johannes Michael Aarts (1938–2018), niederländischer Mathematiker
 Kees Aarts (1941–2008), niederländischer Fußballspieler
 Laura Aarts (* 1996), niederländische Wasserballspielerin

Siehe auch:
 Arts
 Aerts